Надежда Тимофеевна Босикова () — российская футболистка, нападающая. Известна по выступлениям за сборную России и воронежскую «Энергию».

В первенствах СССР и России в составе «Энергии» сыграла 242 матча и забила 276 голов. Некоторое время была главным тренером «Энергии».

Футбольные достижения

Командные 
 Чемпионка России (5): 1995, 1997, 1998, 2002, 2003
 Вице-чемпионка России (5): 1994, 1996, 1999, 2000, 2001
 Обладательница Кубка России (7): 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003

Личные 
Лучший бомбардир Чемпионатов России в 1995, 1996, 1997, 1998 и 2000

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Надежда БОСИКОВА: «Для тренерской работы я еще не созрела» 

Футболистки СССР
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Футбольные тренеры России
Тренеры ЖФК «Энергия» Воронеж